Black Diamond kan syfta på följande:
 Black Diamond, en låt av Kiss

Geografi

Kanada 

 Black Diamond, Alberta, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar